Il Championnat de Ligue Professionelle 1 2013-2014 è stato l'ottantottesima stagione del massimo campionato tunisino, iniziato il 15 settembre 2013 e terminato il 13 maggio 2014. Il campionato è stato vinto dal .

Squadre partecipanti 

 Grombalia Sports

 Tozeur

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Tunisia e ammessa alla CAF Champions League 2015.
      Ammessa alla CAF Champions League 2015.
      Ammesse alla Coppa della Confederazione CAF 2015
      Retrocesse in Championnat de Ligue Professionelle 2 2014-2015.

Note

2013-2014